John Knowles, né le  à Fairmont en Virginie-Occidentale et mort le  à Fort Lauderdale en Floride, est un écrivain américain
John Knowles est un auteur-compositeur et guitariste américain, connu pour être le premier des cinq Certified Guitar Players
John Knowles Paine (1839-1906), un compositeur américain